Kettőn áll a vásár (It Takes Two), 1988-as amerikai film David Beaird rendezésében
 Kettőn áll a vásár (It Takes Two), 1995-ös amerikai film Andy Tennant rendezésében
 Kettőn áll a vásár (It Takes Two), a Született feleségek amerikai televíziós sorozat 48. epizódja (2006, harmadik évad)